Jim Cruickshank ist der Name folgender Personen:

* Jim Cruickshank (Bischof) (James David Cruickshank; 1936–2015), kanadischer Geistlicher, Bischof von Cariboo 
 Jim Cruickshank (Fußballspieler) (1941–2010), schottischer Fußballtorhüter 
 Jim Cruickshank (Drehbuchautor), Drehbuchautor und Produzent